

Patronyme 

 Paul Monceaux (1859-1941), historien, philologue et universitaire français.

Toponyme 

 Les Monceaux, commune française du Calvados ;
 Monceaux-au-Perche, commune française de l’Orne ;
 Monceaux-en-Bessin, commune du Calvados ;
 Monceaux-l'Abbaye, commune française de l’Oise ;
 Monceaux-le-Comte, commune française de la Nièvre ;
 Monceaux-sur-Dordogne, commune française de la Corrèze ;
 Monceaux, commune française de l’Oise.